Světová skupina II byla druhou nejvyšší úrovní ve Fed Cupu.  Vítězové poté odehráli  baráž o Světovou skupinu, zatímco poražené týmy musely nastoupit do baráže o udržení ve Světové skupině II.

Slovensko - Belgie

Švýcarsko - Německo

Srbsko - Japonsko

Ukrajina - Izrael

Světová skupina II 2009